Die Maltese Premier League 2014/15 war die 100. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Die Saison begann am 16. August 2014 und endete am 15. Mai 2015.

Hibernians Paola wurde zum elften Mal Meister.

Vereine 

Im Vergleich zur Saison 2013/14 ersetzten die Aufsteiger Pietà Hotspurs und Żebbuġ Rangers die Absteiger Rabat Ajax FC und Vittoriosa Stars.
Pietà war erstmals wieder seit der Saison 2007/08 erstklassig, Żebbuġ erstmals seit der Saison 1989/90.

Nur wenige Stadien in Malta verfügen über die nötige Infrastruktur, um regelmäßig Premier League-Matches abhalten zu können. Diese waren das Ta’ Qali-Stadion, das Victor-Tedesco-Stadion, und der Hibernians Football Ground. Jede Mannschaft verfügt zwar über einen eigenen Trainingsplatz, allerdings werden auf diesen in der Regel keine Matches gespielt. Daher finden die Spiele üblicherweise auf neutralem Boden statt, was die Unterscheidung zwischen Heim- und Auswärtsspielen im Wesentlichen hinfällig macht.

Modus 
Der Modus wurde zu dieser Saison geändert. Es wurden nicht mehr eine Vorrunde mit 12 Mannschaften und anschließende Aufteilung in zwei Sechsergruppen (Meisterschafts- und Abstiegsrunde) gespielt. Diesmal wurde nach der Vorrunde eine Einfachrunde aller Mannschaften ausgetragen, wobei ihre Punkte halbiert wurden.

Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit war für die Entscheidung um die Meisterschaft, Europa-League-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

1. Runde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Runde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

2. Runde 
Alle Mannschaften traten noch einmal gegeneinander an, wobei ihre Punkte halbiert wurden.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Runde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Relegation 
Der Zehntplatzierte der Maltese Premier League bestritt am 15. Mai 2015 ein Entscheidungsspiel über den Verbleib in der Spielklasse gegen den Drittplatzierten der Maltese First Division, der zweiten maltesischen Liga.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 BOV Premier League Tabelle auf kicker.de

Einzelnachweise 

201415
Fußballsaison 2014/15